In Veneto le strade regionali sono gestite dalla società Veneto Strade. Come nelle altre regioni nelle quali esistono strade regionali, sono indicate col prefisso SR seguito da un numero. In molto casi si tratta di ex strade statali o provinciali che sono state riclassificate come regionali a partire dagli anni 2000.

Note 

Strade del Veneto
Trasporti in Veneto
Veneto
Strade regionali del Veneto
Elenchi di strade regionali